Als Alleenring werden bezeichnet

 der Aachener Alleenring, eine Abfolge von Straßenzügen um die Aachener Innenstadt, siehe Stadtmauer Aachen#Äußere Stadtmauer;
 der Frankfurter Alleenring, eine Abfolge von Straßenzügen um die Frankfurter Innenstadt;
 der Trierer Alleenring, eine Abfolge von Straßenzügen um die Trierer Innenstadt.